Coppa Italia 1989-1990 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1989-1990 – edizione del torneo di calcio femminile italiano
 Coppa Italia 1989-1990 – edizione del torneo di hockey su pista italiano
 Coppa Italia 1989-1990 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano